Кремниевая долина — термин, обозначающий значительные по масштабам кластеры предприятий высоких технологий. Известные случаи использования:

 Кремниевая долина — юго-западная часть консолидированного метрополитенского статистического ареала Сан-Франциско, отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний.
 Российская Кремниевая долина — распространённое неформальное название инновационного центра Сколково.

 В искусстве
 Кремниевая долина (телесериал) — комедийный сериал США о бизнесе в Кремниевой долине Сан-Франциско.

См. также 
 Силиконовая долина (значения)